dichlorobenzeny:
 o-dichlorobenzen, 
 m-dichlorobenzen, 
 p-dichlorobenzen,